Вилијам Бил Пулман () је амерички глумац, рођен 17. децембра 1953. године у Хорнелу, Њујорк (САД).

Филмографија 

|-
| 2018. || Праведник 2 || -{The Equalizer 2}- || Брајан Пламер ||
|-
| 2014. || Праведник || -{The Equalizer}- || Брајан Пламер ||
|-
| 2006. || Мрак филм 4 || -{Scary Movie 4}- || Хенри Хејл || 
|-
| 2005. || || -{Dear Wendy}- || || 
|-
| 2005. || || -{Revelations}- || || 
|-
| 2004. || || -{The Grudge}- || || 
|-
| 2004. || || -{Rick}- || || 
|-
| 2003. || || -{Ignition}- || || 
|-
| 2003. || 29 палми || -{29 Palms}- || ||
|-
| 2002. || || -{Igby Goes Down}- || || 
|-
| 2000. || || -{Lucky Numbers}- || || 
|-
| 2000. || || -{Titan A.E.}- || || 
|-
| 2000. || || -{Spy Games}- || || 
|-
| 2000. || || -{The Virginian}- || || 
|-
| 1999. || Језеро страха || -{Lake Placid}- || Џек Велс || 
|-
| 1999. || || -{Brokedown Palace}- || || 
|-
| 1998. || || -{Zero Effect}- || || 
|-
| 1997. || Изгубљени аутопут || -{Lost Highway}- || || 
|-
| 1997. || До краја насиља || -{The End Of Violence}- || || 
|-
| 1996. || || -{Mr. Wrong}- || || 
|-
| 1996. || || -{Mistrial}- || || 
|-
| 1996. || Дан независности || -{Independence Day}- || || 
|-
| 1995. || Док си ти спавао || || || 
|-
| 1995. || Каспер || -{Casper}- || || 
|-
| 1994. || || -{The Last Seduction}- || || 
|-
| 1994. || Вајат Ерп || -{Wyatt Earp}- || || 
|-
| 1994. || || -{The Favor}- || || 
|-
| 1993. || || -{Malice}- || || 
|-
| 1993. || Бесани у Сијетлу || -{Sleepless in Seattle}- || || 
|-
| 1993. || Самерсби || -{Sommersby}- || || 
|-
| 1992. || || -{A League Of Their Own}- || || 
|-
| 1992. || || -{Nervous Ticks}- || || 
|-
| 1992. || || -{Newsies}- || || 
|-
| 1992. || || -{Singles}- || || 
|-
| 1991. || || -{Liebestraum}- || || 
|-
| 1991. || || -{Going Under}- || || 
|-
| 1990. || || -{Sibling Rivalry}- || || 
|-
| 1990. || || -{Brain Dead}- || || 
|-
| 1990. || || -{Bright Angel}- || || 
|-
| 1989. || || -{Cold Feet}- || || 
|-
| 1989. || || -{Home Fires Burning}- || || 
|-
| 1988. || Змија и дуга || -{The Serpent And The Rainbow}- || Денис Алан || 
|-
| 1988. || || -{The Accidental Tourist}- || || 
|-
| 1988. || || -{Rocket Gibraltar}- || || 
|-
| 1987. || Свемирске лопте || -{Spaceballs}- || || 
|-
| 1986. || || -{Ruthless People}- || ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1953.
Амерички глумци